El término estribo puede referirse a los siguientes significados:

 Estribo como pieza para facilitar la cabalgadura del jinete de caballo o motocicleta sobre su montura.
 Estribo (arquitectura), elemento vertical, perpendicular a los muros para contrarrestar empujes.
 Estribo (anatomía) como hueso del aparato auditivo.
 Estribo (ingeniería), designa a la estructura que conecta los extremos de un puente o viaducto con los terraplenes de acceso.
 Estribo escalón de acceso a camiones o autobuses de pasajeros. 
 Estribo, parte de la armadura en vigas de hormigón armado, empleada para resistir esfuerzos de corte y de torsión.